Матам:

 Матам — научно-промышленный центр на севере Израиля.
 Матам — особый отдел специальных расследований и заданий в составе полиции Израиля.
 Матам — город на северо-востоке Сенегала, административный центр одноимённых области и департамента.
 Матам — область на северо-востоке Сенегала.

Персоналии 
 Матам, Бернарден (род. 1990) — камерунский и французский тяжелоатлет.
  (род. 1976) — камерунский и французский тяжелоатлет.